Glastonbury est une ville du Somerset, au Royaume-Uni.
 Le Glastonbury Festival est un festival organisé annuellement à Pilton, non loin de Glastonbury.
 Glastonbury est un documentaire consacré au festival réalisé par Julien Temple et sorti en 2006.
 L'abbaye de Glastonbury est un monastère en ruines situé à Glastonbury.
 Glastonbury Tor est une colline située à Glastonbury.

 Glastonbury est une ville du Connecticut, aux États-Unis.
 Glastonbury est un quartier d'Edmonton en Alberta au Canada.